Alejandro Pozuelo Melero est un footballeur espagnol, né le  à Séville. Il joue au poste de milieu offensif à Konyaspor.

Biographie 

Le , il est transféré à l'Inter Miami après trois saisons et demi passées au Toronto FC. Cependant, à l'issue de la saison, il est en fin de contrat et quitte le club. Quelques semaines plus tard, il s'engage avec Konyaspor jusqu'à la fin de la saison 2022-2023 du championnat turc.

Palmarès

Collectif 
  KRC Genk
 Champion de Belgique en 2018-2019
 Finaliste de la Coupe de Belgique en 2017-2018

  Toronto FC
 Vainqueur du Championnat canadien en 2020
 Finaliste de la Coupe MLS en 2019
 Finaliste du Championnat canadien en 2019 et 2021

Individuel 
 Meilleur joueur de MLS en 2020
 Nommé dans l'équipe type de la MLS (MLS Best XI) en 2019 et 2020
 Sélectionné pour match des étoiles de la MLS le en 2019

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1991
Naissance à Séville
Footballeur espagnol
Joueur du Real Betis
Joueur du Swansea City AFC
Joueur du Rayo Vallecano
Joueur du KRC Genk
Joueur du Toronto FC
Joueur de l'Inter Miami CF
Joueur du Konyaspor
Joueur désigné de la MLS